rozeta (różyca) – ornament architektoniczny
 rozeta – motyw stylizowanego kwiatu w sztukach plastycznych
 rozeta – element tramwajowej sieci trakcyjnej – specjalnej konstrukcji uchwyt mocowany do ściany budynku służący do mocowania liny nośnej przewodów trakcyjnych; obecnie stosowany rzadko
 rozeta liściowa – liście skupione tuż przy ziemi
 rozeta, gwiazda heksapentalna – symbol solarny
 Rozeta – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce

Zobacz też 

 rozetka